Euneike (altgriechisch ) steht für:

 Euneike (Nereide), eine Nereide der griechischen Mythologie
 Euneike (Nymphe), eine Nymphe der griechischen Mythologie

Siehe auch
 Eunice
 Eunike